Südbessarabien bezeichnet

im Allgemeinen den Süden der historischen Region Bessarabien (etwa das südlich des Trajanwalls gelegene Gebiet zwischen Dnister und Pruth)
im Speziellen zwei historische Regionen im Süden Bessarabiens, die sich nur teilweise überlappen:
Budschak, die heute zur Ukraine gehört
Cahul, Bolgrad und Ismail, die zwischen 1856 und 1878 zum Fürstentum Moldau beziehungsweise zu Rumänien gehörten